Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-2, 0-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1973